Zahl (von althochdt. zala = ‚eingekerbtes Merkzeichen‘) steht für:

 ursprünglich ein Maß dafür, aus wie vielen Objekten eine Menge besteht, siehe Anzahl
 davon abgeleitet ein abstrakter Begriff in der Mathematik, siehe Zahl
 Graf Zahl, Figur aus der Sesamstraße, siehe Sesamstraße#Graf_Zahl
 in der Grammatik die Zählform verschiedener Wortarten, siehe Numerus
 beim Münzwurf die Wertseite einer Münze (Gegensatz: Kopf)

Zahl ist der Familienname folgender Personen:

 Cato Zahl Pedersen (* 1959), norwegischer Sportler
 Erasmus B. K. Zahl (1826–1900), norwegischer Kaufmann und finanzieller Unterstützer des Schriftstellers Knut Hamsun, Vorlage für eine Romanfigur Hamsuns
 Geir Zahl (* 1975), norwegischer Vokalist und Gitarrist, siehe Kaizers Orchestra
 Karl Friedrich Zahl (1913–2013), deutscher Japanologe
 Peter-Paul Zahl (1944–2011), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Kopf oder Zahl
 Zahlzeichen